Влади́мир Никола́евич Ивано́в:
 Иванов, Владимир Николаевич (1905—1991) — советский искусствовед, историк архитектуры.
 Иванов, Владимир Николаевич (1909—1982) — советский учёный-железнодорожник.
 Иванов, Владимир Николаевич (1910—1982) — советский политический деятель, председатель Амурского облисполкома.
 Иванов, Владимир Николаевич (1924—1995) — советский актёр.
 Иванов, Владимир Николаевич (1924—1971) — полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Владимир Николаевич (1938—1999) — медик, ректор Читинской государственной медицинской академии, академик РАМН.
 Иванов, Владимир Николаевич — инженер, лауреат Государственной премии СССР (1983). Иванов, Владимир Николаевич — ректор Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева